Buttler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Buttler (* 1966), deutscher Schauspieler und Musiker
 Friedrich Buttler (* 1941), deutscher Ökonom
 Hans Buttler (1894–1970), deutscher Theologe
 Jos Buttler (* 1990), englischer Cricketspieler
 Joseph Buttler (1902–1962), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karl Peter Buttler (1942–2018), deutscher Botaniker
 Ljiljana Buttler (1944–2010), jugoslawische Sängerin
 Martina Buttler (* 1973), deutsche Journalistin
 Monika Buttler (* 1939), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Paul-Gerhardt Buttler (* 1931), deutscher Theologe
 Rolf Buttler (1926–2011), deutscher Journalist
 Werner Buttler (1907–1940), deutscher Prähistoriker
 Werner Buttler (Schauspieler) (1922–1984), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Butler (Begriffsklärung)
 Buttlar (Begriffsklärung)